New Moon steht für:

 New Moon (1940), US-amerikanische Filmoperette
 Bis(s) zur Mittagsstunde, ein Romans von Stephenie Meyer aus dem Jahr 2006
 New Moon – Bis(s) zur Mittagsstunde, eine Verfilmung des Romans Bis(s) zur Mittagsstunde  aus dem Jahr 2009
 New Moon (Queensland), ein Ort in Queensland, Australien
 New Moon (Album), ein Album der finnischen Metalband Swallow the Sun